

Sciences et techniques 
 En astronomie, Copernic est le nom donné par l'UAI à l'étoile 55 Cancri, dans la constellation du Cancer.
 En planétologie, Copernic est un cratère d'impact sur la Lune.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire contemporaine, l'attentat de la rue Copernic est un attentat antisémite perpétré contre une synagogue parisienne le .

Culture et société

Cinéma 
 Dans Retour vers le futur, Copernic est le nom du chien de Doc Brown en 1955.

Administration et politique 
 La fondation Copernic est un cercle de réflexion fondé en 1998 à Paris, qui se déclare critique à l'égard du libéralisme.
 Le projet Copernic est un projet de modernisation du système d'information de l'administration fiscale française, qui a pris fin en 2009.

Entreprises et produits 
 Copernic est une société spécialisée dans la recherche documentaire électronique.
 Copernic Agent est le métamoteur de recherche proposé par la société Copernic.
 Les Films Copernic est une entreprise française, à la fois société de production et société de distribution de films.

Littérature 
 Le Syndrome Copernic est un thriller de l'écrivain français Henri Lœvenbruck, paru en 2007.

Patronyme 
 Nicolas Copernic (1473-1543) est un astronome polonais.

Toponyme 
 Une  existe dans de nombreuses villes, en France et en Belgique.

Voir aussi